Женская сборная Нидерландов по футболу () — национальная сборная Нидерландов, участвующая в официальных и неофициальных соревнованиях по футболу среди женщин. Собирается под руководством Королевского футбольного союза Нидерландов. Главным тренером является Сарина Вигман. Сборная Нидерландов — чемпионка Европы 2017 года.

По состоянию на 16 апреля 2021 года сборная занимает 3-е место в рейтинге женских сборных ФИФА, а в рейтинге УЕФА — 2-е.

Текущие турниры

Летние Олимпийские игры 2020

Чемпионат Европы 2022 

Жеребьевка матчей финальной стадии турнира пройдёт 21 октября 2021 года в Манчестере.

Чемпионат мира 2023. Квалификация

Последние результаты и предстоящие матчи

2021

2022 год

Состав сборной 
Следующие игроки были включены в состав сборной на Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2022.

Тренерский штаб 
.

Статистика 
Данные откорректированы по состоянию на 15 июня 2021 года

Игроки с наибольшим количеством матчей за сборную

Лучшие бомбардиры

История выступления на международных турнирах 
 Чемпион   Финалист   3-е место   4-е место или Полуфинал

Участие в чемпионатах мира

Участие в чемпионатах Европы

Участие в Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов

 
Нидерланды
Сборная Нидерландов по футболу